Láser o laser puede referirse a:

 Láser, amplificación de luz por emisión estimulada de fotones.
 Sable láser o sable de luz, arma ficticia.
 Corte con láser, técnica empleada para cortar piezas de chapa caracterizada en que su fuente de energía es un láser.
 Impresora láser, tipo de impresora que permite imprimir texto o gráficos, tanto en blanco y negro como en color.
 Arma láser o láser militar, tipo de arma de energía dirigida basada en un láser.
 Láser (vela), clase internacional de embarcación a vela diseñada por el canadiense Bruce Kirby en 1969.
 Chrysler Láser, versión de lujo del Dodge Daytona.
 Ford Laser, modelo compacto vendido por Ford en Asia, Oceanía y ciertas zonas de América del Sur y África.
 Laser (planta), género de plantas perteneciente a la familia Apiaceae.
 LASER Airlines, aerolínea con sede en Caracas, Venezuela.
 Laser, nombre común de la planta Ferula tingitana.